Кузовлева — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители